The Baby Elephant – cortometraggio del 1907 prodotto dalla Vitagraph Company of America
The Baby Elephant – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Vitagraph Company of America